Mytilopsis kan syfta på:

 Mytilopsis (djur) – ett släkte av musslor
 Mytilopsis (växter) – ett släkte av växter